Кавінський () — українське і польське прізвище.

 Кавінський Василь Михайлович (*1986) — український футболіст, захисник.
 Войцех Кавінський (*1939) — польський поет і літературний критик.

Українські прізвища
Польські прізвища